Ольховый — русская фамилия и название населённых пунктов в России.

Фамилия 
 Ольховый, Борис Семёнович (1898—1937) — советский журналист и литературный критик.

Населённые пункты 
 Ольховый — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Ольховый — хутор в Кашарском районе Ростовской области.

См. также 
 Ольховский
 Ольховый Рог
 Ольховая
 Ольховое